Samonac egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2014 Bernard Sou
2014–2020 Marie-Lise Giovannucci

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák

Gironde megye települései